Bionde, rosse, brune... (It Happened at the World's Fair) – film del 1963 diretto da Norman Taurog
It Happened at the World's Fair – album di Elvis Presley del 1963, colonna sonora del film